Головаха — українське прізвище. Відомі носії:

 Головаха Анатолій Іванович (нар. 1948) — український та ізраїльський математик, поет та перекладач.
 Головаха Євген Іванович  (нар. 1950) — український соціолог.
 Головаха Іван Петрович — український радянський філософ.

Українські прізвища